Friedrich Cropp ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Cropp (Jurist) (1790–1832), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter
 Friedrich Cropp (Historiker) (1805–1889), deutscher Kaufmann und Historiker

Siehe auch:
 Fritz Cropp (1887–1984), deutscher Arzt und Politiker